Im Dorf bezeichnet: 

 ein Museum in der Stadt Reutlingen in Baden-Württemberg, siehe Reutlinger Heimatmuseum#Museum Im Dorf Betzingen
 einen Ortsteil der Gemeinde Lutzhorn in Schleswig-Holstein
 ein Gemälde von Marianne von Werefkin, siehe Im Dorf (Werefkin)